|-
| (131201) 2001 DN27||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131202) 2001 DS28||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131203) 2001 DT29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131204) 2001 DE32||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131205) 2001 DK36||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131206) 2001 DV41||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131207) 2001 DH43||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131208) 2001 DH48||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131209) 2001 DS48||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131210) 2001 DV48||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131211) 2001 DE49||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131212) 2001 DU49||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131213) 2001 DP50||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131214) 2001 DV62||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131215) 2001 DB63||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131216) 2001 DL63||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131217) 2001 DW67||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131218) 2001 DL71||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131219) 2001 DT76||||21 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131220) 2001 DN78||||22 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131221) 2001 DZ80||||22 лютого 2001||Обсерваторія Тенаґра||Обсерваторія Тенаґра-2
|-
| (131222) 2001 DW82||||22 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131223) 2001 DQ91||||20 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131224) 2001 DT92||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131225) 2001 DD93||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131226) 2001 DM93||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131227) 2001 DZ95||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131228) 2001 DK97||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131229) 2001 DU100||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131230) 2001 DD101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131231) 2001 DJ101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131232) 2001 DC103||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131233) 2001 DL105||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131234) 2001 DT107||||22 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131235) 2001 DA109||||17 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131236) 2001 ER||2001 ER||4 березня 2001||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (131237) 2001 EE1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131238) 2001 EW1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131239) 2001 EB2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131240) 2001 EN8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131241) 2001 EY8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131242) 2001 EE9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131243) 2001 EV14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131244) 2001 FD||2001 FD||18 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 131245 Бакич (Bakich)||||16 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (131246) 2001 FH4||||16 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131247) 2001 FU4||||19 березня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (131248) 2001 FX8||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131249) 2001 FP12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131250) 2001 FV13||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131251) 2001 FY13||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131252) 2001 FJ16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131253) 2001 FA18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131254) 2001 FN18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131255) 2001 FB23||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131256) 2001 FA25||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131257) 2001 FG29||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131258) 2001 FD30||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131259) 2001 FE30||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131260) 2001 FG33||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131261) 2001 FU35||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131262) 2001 FD36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131263) 2001 FX39||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131264) 2001 FA43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131265) 2001 FD43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131266) 2001 FM44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131267) 2001 FX45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131268) 2001 FW50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131269) 2001 FF51||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131270) 2001 FY59||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131271) 2001 FT61||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131272) 2001 FR63||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131273) 2001 FQ64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131274) 2001 FO65||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131275) 2001 FL66||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131276) 2001 FV67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131277) 2001 FB69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131278) 2001 FQ70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131279) 2001 FC71||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131280) 2001 FX82||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131281) 2001 FP92||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131282) 2001 FW93||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131283) 2001 FX96||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131284) 2001 FH97||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131285) 2001 FO104||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131286) 2001 FP104||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131287) 2001 FS106||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131288) 2001 FT106||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131289) 2001 FD107||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131290) 2001 FL109||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131291) 2001 FD111||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131292) 2001 FD112||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131293) 2001 FY112||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131294) 2001 FM115||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131295) 2001 FH121||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131296) 2001 FK121||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131297) 2001 FB125||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131298) 2001 FJ125||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131299) 2001 FE128||||30 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131300) 2001 FF131||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

131200